La famille Gans est une importante famille d'industriels et philanthropes allemands originaire de Francfort-sur-le-Main. Elle descend d'une des plus anciennes famille juives allemandes à nom de famille fixe, dont on trouve des mentions jusqu'en 1350. On sait qu'elle est installée et pratique le commerce à Celle depuis le .

Histoire 

Devant le refus de la municipalité de la ville à lui accorder un permis de commerce du fait de sa judéité, Ludwig Aaron Gans (1794–1871) veut quitter Celle et fait jouer ses relations familiales pour trouver un nouveau point de chute. Il déménage à Francfort en 1814, où il vit un premier temps dans la famille Goldschmidt, et travaille comme apprenti dans le commerce d'épices et biens de luxe Caßel & Reiß tenu par le frère de la mère de famille, David Löb Cassel alias Leopold Cassella (1766-1847). En 1828, il épouse Rosette Goldschmidt (1805–1868), nièce et quasi fille adoptive de Leopold Cassella, avec qui il aura six enfants : Henriette (épouse Heidelbach), Marianne (épouse Löwengard), Friedrich Ludwig (dit Fritz), Pauline (épouse Weinberg), Adolf et Leo. Il devient la même année associé de la boutique, devenue principalement un grossiste en colorants/teintures, et désormais nommée Leopold Cassella & Co. Leopold Cassella, marié mais sans enfant, fait de lui son héritier.

À sa mort en 1847, Ludwig devient le seul propriétaire de Leopold Cassella & Co, et il associe progressivement son fils aîné Fritz (1833-1920) à l'entreprise. Ce dernier y rentre d'abord comme apprenti en 1847, et il prendra la succession de son père à sa mort en 1871. Fritz continuera de développer la société, et finira par la fusionner avec l'entreprise de fabrication de colorants d'aniline Frankfurter Anilinfarbenfabrik Gans & Co créée en 1871 par son frère, Leo (1843-1935), toujours sous le nom de Leopold Cassella & Co. La société comptera également parmi ses dirigeants deux neveux de Fritz et Leo Gans, Arthur (1860-1943) et Carl Weinberg (1861-1943), fils de Pauline et Bernhard Weinberg (1815-1877). L'entreprise deviendra le premier fabricant mondial de colorants synthétiques au tournant du .

Les deux frères Arthur et Carl Weiberg seront anoblis en 1908 par l'empereur Guillaume II pour leur travail. Fritz le sera également en 1912, notamment pour le don sa collection d'antiquités à l' (« Collection d'antiquités de Berlin »). La famille dépense sa fortune considérable pour financer de nombreuses activités culturelles et scientifiques à Francfort. Leo Gans, Arthur et Carl Weinberg seront notamment parmi les fondateurs de l'université de Francfort en 1914. En 1925, Leopold Cassella & Co est finalement absorbée dans la « grande » IG Farben qui vient d'être fondée ; Leo Gans, Arthur et Carl Weinberg entreront à son conseil de surveillance.

La branche von Gans (issue de Fritz) se désintéressera de la gestion directe de Leopold Cassella & Co. Adele von Gans (1863-1932), après la mort de son premier mari Moritz Benedikt Julius Wetzlar avec qui elle aura trois enfants, déménage à Londres avec son second mari Stanton Coit, leader du  au Royaume-Uni. Elle y mènera une carrière militante et politique en faveur du droit de vote des femmes. Paul von Gans (1866-1915), après un doctorat en chimie, s'intéressera bien plus au développement de l'automobile et surtout à celui de l'aéronautique. Il sera notamment pilote de course (voiture et moto) et aéronaute. Il installera un atelier dans son manoir Schmölz à Grainau en Bavière pour y développer et tester ses inventions. Il sera parmi les fondateurs de l'Automobile Club de Munich (B.A.C.), fondera une école de pilotage à , sera l'un des principaux organisateurs de l' (IAL), et tentera d'organiser une première traversée de l'Atlantique en dirigeable qui sera abandonnée du fait de la Première Guerre mondiale. Sa fille, Margot von Gans (1899-1986), sera une pilote de course et pilote-acrobate d'avion. Elle volera notamment avec Ernst Udet. Ludwig Wilhelm von Gans (1869-1946), dernier fils de Fritz, étudiera lui aussi la chimie. Il travaillera un temps dans l'entreprise de son père, puis fondera deux entreprises, Pharma-Gans et SIRIS-Gesellschaft m.b.H., une usine d'extrait de viande. Il fera faillite à la suite d'un litige de brevet avec Cassella, et de la crise de 1929.

Convertie au protestantisme à la fin de , la famille n'en subit pas moins l'arrivée au pouvoir des nazis et leur politique d'aryanisation. Leo Ganz mourra en 1935 après avoir du renoncer à toutes ses responsabilités et postes honorifiques. À la fin des années 1930, Arthur et Carl von Weinberg, harcelés par les nazis, devront brader tous leurs biens. Arthur sera finalement arrêté en 1942 et déporté au camp de concentration de Theresienstadt où il mourra un an plus tard. Son frère Carl mourra six jours plus tard à Rome, où il s'était réfugié auprès de sa sœur, Maria Paulucci di Caboli. Leur cousin Ludwig Wilhelm von Gans fuira lui en Suisse en 1938. Il sera arrêté alors qu'il rendait visite à une connaissance au Danemark, en avril 1940. Il sera aussi déporté au camp de Theresienstadt en 1943. Il en sortira vivant, mais considérablement affaibli physiquement et durement marqué psychologiquement. Il se suicidera un an plus tard.

Arbre généalogique 
Note : pour des raisons de facilité et de clareté, l'arbre utilise les noms de naissance, quand ils sont connus.

Galerie de portraits

Bibliographie 

 Angela von Gans, Monika Groening: Die Familie Gans 1350–1963. Verlag Regionalkultur, Heidelberg, 2006, 
 Monika Groening: Leo Gans und Arthur von Weinberg. Mäzenatentum und jüdische Emanzipation (Biographiereihe der Goethe Universität: Gründer, Gönner und Gelehrte), Societätsverlag Frankfurt am Main 2012, .

Gans